Marina Coastal Expressway, een nieuwe autosnelweg in Singapore
 Merced Regional Airport (IATA-code: MCE), een kleine luchthaven in de Amerikaanse staat Californië
 Windows MCE, een 32 bit-besturingssysteem van Microsoft